Sveti Štefan je lahko:

Svetnik 

 sveti Štefan - prvi krščanski svetnik, diakon, mučenec
 sveti Štefan - mučenec skupaj s svetim Sokratom
 sveti Štefan I. - papež
 sveti Štefan I. - prvi ogrski kralj, svetnik
 sveti Štefan Harding - soustanovitelj cistercijanskega reda
 sveti Štefan Teodor Cuenot - eden izmed vietnamskih mučencev
 sveti Štefan Vinh - eden izmed vietnamskih mučencev
 sveti Štefan Odopisec - pravoslavni svetnik

Naselja 

 Sveti Štefan - naselje v Občini Trebnje
 Sveti Štefan - naselje v Občini Šmarje pri Jelšah
 Sveti Štefan - polotok in naselje v Črni gori

Glej tudi 

 Saint Etienne
 San Esteban
 St. Stephen
 St. Stephens